Bray Hill bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Bray Hill (Arkansas)
 Bray Hill (Maine)
 Bray Hill (Maryland)
 Bray Hill (New Hampshire)
 Bray Hill (Virginia)